Фамилија Молина има више значења:

 Фамилија Молина, Ехидо Тласкала (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Молина (Ел Маркес), насеље у округу Керетаро у Мексику